Pjotr Semjonov-Tjan-Sjanski, Russisch geograaf (1827 - 1914)
 Andrej Petrovitsj Semjonov-Tjan-Sjanski, Russisch entomoloog (1866 - 1942)
 Nikolaj Semjonov, Russische natuur- en scheikundige
 Andrej Semjonov, Russisch voetballer
 Roman Semjonov, Kazachs wielrenner
 Serhij Semenov, Oekraïense biatleet
 Vjatsjeslav Semenov, Sovjet-voetballer